Gabriel Lungu (n. 19 octombrie 1986 în satul Floru, comuna Icoana, județul Olt) este un cântăreț de muzică populară românească.

Biografie 
Urmează cursurile primare la Școala Generală cu clasele I-VIII din satul Floru, (locul copilăriei), Comuna Icoana;

În anul 2001 pleacă din sat pentru a urma cursurile Seminarului Teologic ”Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea. Rămâne aici până în 2006, an în care susține examenele de final de liceu;

În vara anului 2006 susține examenul de admitere la fostul Conservator de muzică ”Ciprian Porumbescu” din București, actuala Universitate Națională de Muzică, iar în 2009 susține examenul de licență, finalizând astfel cursurile secției Pedagogie Muzicală (Muzică Religioasă);

În vara anului 2011 absolvă studiile de Masterat la secția Artă Muzicală.

Totodată urmează și cursurile Școlii Populare de Artă, secția Canto Popular, finalizate în anul 2010 la clasa doamnei profesor Ana Piuaru.

Studiile muzicale au fost împletite cu nenumărate participări la concursuri de muzică populară unde a obținut valoroase premii. De pildă, la:

Pitești, în anul 2008, la concursul de muzică lăutărească veche ”Zavaidoc” obține premiul II;

Brașov  în anii 2008, 2009, la concursul ”Flori în Țara Bârsei” obține premiul II;

Runcu(Gorj), în anul 2009, la concursul ”Maria Apostol”, obține premiul I;

Drobeta Turnu-Severin, în anul 2009, la concursul ”Cântecele Românilor de pretutindeni”, obține premiul III;

La concursul național ”Rapsodia Românească”, susținut și televizat pe postul de televiziune Favorit Tv, obține Trofeul la secțiunea Tineri Interpreți ;

Pitești, în anul 2011 la concursul de muzică lăutărească veche ”Zavaidoc” obține premiul II dar și premiul special al Televiziunii Etno, și multe altele;

Tîrgoviște, în anul 2014 la festivalul concurs Ion Dolănescu; obține premiul Fundației Culturale Ion Dolănescu.

Un împătimit al tradiționalului, patriot convins, Gabriel Lungu își iubește cu nesaț glia străbună, satul natal și oamenii care i-au însoțit copilăria;

Iubește foarte mult oamenii dar și animalele, îi place să meargă mult pe jos, să admire natura și să socializeze;

Cea mai mare dorință a sa este să poată duce cu onoare  mai departe testamentul muzical lăsat de străbuni, reprezentat de muzica populară tradițională. 

În noiembrie 2011 a ieșit de sub tiparul casei de discuri Electrecord primul său album intitulat ”Prin Pădurea din Icoana”, un album care conține 16 cântece culese din zona din care provine și trecute prin sita sufletului său.

Discul este imprimat cu instrumentiști din orchestra Radio sub conducerea îndrăgitului dirijor Adrian Grigoraș. Lucrul la acest disc a durat în jur de un an și jumătate, excluzând perioada de pregătire a materialului imprimat. 

La finalul anului 2016, in luna decembrie a fost finalizat cel de-al doilea disc din cariera sa artistica „Ma gandesc maica la tine„ editat cu casa de discuri Eurostar. Disul contine 18 cantece are poarta cu ele frumusetea locurilor din are si-a luat zborul spre larga lume, pastrand in ele parfumul graiului si izului oltean.

Actualmente Gabriel Lungu locuieste în Drobeta Turnu Severin și activează în cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei, la Catedrala Episcopală din oraș, unde cântă la strană dar este și membru al corului Kinonia. Alături de cor, desfășoară o activitate intensă atât pe meleagurile Mehedințiului cât și în țară, susținând concerte cu tematică religioasă dar și concerte de muzică populară tradițională.

Tot în cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei din Drobeta Turnu Severin, Gabriel realizează emisiuni  folclorice la Radio Lumina, radioul Episcopiei. Autografe populare și Medalion de interpret sunt doua dintre emisiunile în și prin care, Gabriel Lungu susține fenomenul muzical folcloric, redând radioascultatorului cântece de mult uitate și punand deopotrivă în  lumină interpreți contemporani valoroși și tinere vlăstare din gradina cântecului popular.

Discografie 
Noiembrie 2011 - ”Prin Pădurea din Icoana” - Casa de discuri Electrecord

Decembrie 2016 - „Ma gandesc maica la tine„ - Casa de discuri Eurostar

Note

Vezi și

Legături externe 

 https://www.facebook.com/gabriellungu86
 https://youtube.com/@gabriellungu6508

Interpreți de muzică populară românească
Oameni din județul Olt
Folcloriști români
Realizatori de emisiuni radio
Cântăreți români în viață